Bobby è il titolo dell'album discografico d'esordio del gruppo When People Were Shorter and Lived Near the Water, pubblicato nel 1989.

Tracce

Lp
Lato A
Muddy Mississippi Line
Broomstick Cowboy
Watching Scotty Grow
The Straight Life
If You've Got a Heart
See the Funny Little Clown
Can You Feel It?

Lato B
Honey
Little Things
Autumn of My Life
Voodoo Woman
With Pen Hand
It's Too Late
Me, Japanese Boy
I'm a Drifter

CD issue bonus tracks
This Guy's in Love with You
Dominique
A Girl Named Sandoz
Timothy
Glad She's a Woman
Watercolor Days

Collegamenti esterni